Hawker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Mcdonnell Hawker
 Lilian Edith Hawker